De Albanese voetbalclub KF Kukësi speelt sinds 2013 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Kukësi

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || FC Flora Tallinn || 1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
|rowspan="4"|3.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Sarajevo || 3-2|| 3-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Metaloerh Donetsk || 2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
| || || PO ||  || Trabzonspor || 1-5|| 0-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
| 2014/15 || Europa League
| 1Q ||  || Kairat Almaty || 0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2015/16 || Europa League
| 1Q ||  || Tarpeda-BelAZ Zjodzina || 2-0||2-0 (T)|| 0-0 (U)
|rowspan="3"|2.5
|-
| || || 2Q ||  || Mladost Podgorica ||4-3|| 0-1 (T)|| 4-2 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Legia Warschau || 0-4|| 0-3R¹ (T)|| 0-1 (U)
|-
|2016/17 || Europa League
| 1Q ||  || FK Rudar Plevlja || 2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
|rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || Austria Wien || 1-5|| 0-1 (U)|| 1-4 (T)
|-
| 2017/18 || Champions League
| 2Q ||  || FC Sheriff Tiraspol || 2-2 <small>u|| 0-1 (U)||2-1 (T)
|rowspan="1"|1.0
|-
| 2018/19 || Champions League
| 1Q ||  || Valletta FC || 1-1 <small>u|| 0-0 (T)|| 1-1 (U)
|rowspan="3"|2.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Qarabağ || 0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2018/19 ||Europa League || 3Q ||  || Torpedo Koetaisi || 4-5|| 2-5 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2019/20 || Europa League|| 1Q ||  || Debreceni VSC || 1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T) ||0.5
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  || Slavia Sofia || 2-1 || 2-1 (T)|| ||rowspan=2|2.0
|-
| || || 2Q ||  || VfL Wolfsburg ||0-4 || 0-4 (T)||
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 14.0

¹ De UEFA heeft Legia Warschau een 3-0 zege toegekend nadat het duel eerder gestaakt was, wegens het gooien van een voorwerp op Legia-speler Ondrej Duda.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KF Kukësi
KF Kukësi